McKeever ist der Familienname folgender Personen:

 Brian McKeever (* 1979), kanadischer Skilangläufer und Biathlet
 Ed McKeever (* 1983), britischer Kanute

 Marlin McKeever (1940–2006), US-amerikanischer Footballspieler
 Robin McKeever (* 1973), kanadischer Skilangläufer
 Sean McKeever (* 1972), US-amerikanischer Comicautor